Arriach är en kommunhuvudort i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Villach Land och förbundslandet Kärnten, i den centrala delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Wien. Arriach ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arriach är bergig åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordost om Arriach. Närmaste större samhälle är Villach,  kilometer söder om Arriach. 

I omgivningarna runt Arriach växer i huvudsak blandskog. Runt Arriach är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kärnten